«Дина́мо» () — албанский баскетбольный клуб из Тираны. Команда один раз выигрывала чемпионат Албании, участвовала в розыгрыше Европейской лиги ФИБА. В настоящее время «Динамо» выступает в третьей лиге и не имеет профессионального статуса.

История 
«Динамо» было основано в 1950 году. Как и одноимённый футбольный клуб, баскетбольное «Динамо» контролировалось Министерством внутренних дел НСРА и было одним из самых обеспеченных клубов Албании. Тем не менее, большие успехи обходили команду стороной: в «коммунистический» период «Динамо» ни разу не выигрывало чемпионат.

Европейский дебют «Динамо» пришёлся на сезон 1992/93, в Евролиге команда играла лишь однажды — после победы в чемпионате 1994/95. В розыгрыше 1995/96 динамовцы в первом же раунде уступили румынскому клубу «Сибиу».

Помимо единственной победы в чемпионате страны, «Динамо» 7 раз выигрывало Кубок Албании.

Наиболее принципиальные соперники динамовцев — столичные «Партизани» и «Тирана».

Достижения 
 Чемпион Албании: 1994/95
 Обладатель Кубка Албании (7): 1974, 1979, 1986, 1991, 1992, 1993, 1999

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы, основанные в 1950 году
Баскетбольные клубы Тираны
Спортивное общество «Динамо»